Gigli ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Gigli (* 1983), italienischer Basketballspieler
 Beniamino Gigli (1890–1957), italienischer Tenor
 Elena Gigli (* 1985), italienische Wasserballspielerin
 Lorenzo Gigli (1685–1755), italienischer Historiker
 Nicola Gigli (* 1979), italienischer Mathematiker
 Romeo Gigli (* 1949), italienischer Schneider und Modeschöpfer
 Stefano Gigli (* 1968), italienischer Fernsehregisseur

Siehe auch:
 Liebe mit Risiko – Gigli, Film (2003)